Divenne dogaressa di Venezia per matrimonio con il doge Ottone Orseolo (r. 1009-1026). Era la figlia di Géza d'Ungheria e della principessa Sarolta. Seguì Ottone a Costantinopoli dopo la sua deposizione. I figli di Ottone e Grimelda furono Pietro, re d'Ungheria e Frozza Orseolo.

Note

Dogaressa della Repubblica di Venezia
Arpadi